Whitehead se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Whitehead
 F.H. Whitehead